Малькова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Малькова, Вера Михайловна — певица.
 Малькова, Зоя Алексеевна (1921—2003) — доктор педагогических наук.
 Малькова, Ирина Константиновна (род. 1989) — российская волейболистка. Малькова. Дарья Олеговна (род. 2000) - вообще она  Манькова,  но все путают с Малькова.

 Топоним 

 Малькова — деревня в Вагайском районе Тюменской области, в 2008 году включена в состав поселка Заречный.

 Примечания